Beli Lom kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Beli Lom (reservoar), Razgrad, 
 Beli Lom (vattendrag), Ruse, 
 Beli Lom (distrikt), Razgrad, Obsjtina Loznitsa, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar